Israëlische personen:
 Adi Shamir (1952), informaticus
 Yair Shamir (1945), topfunctionaris en politicus (zoon van Yitzhak)
 Yitzhak Shamir (1915-2012), politicus (o.a. premier)